Александр Яковлевич Таль (1840—1911) — генерал от кавалерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 
Родился в 1840 году. Происходил из дворян Херсонской губернии. Образование получил во 2-й Санкт-Петербургской гимназии, после чего поступил в Михайловское артиллерийское училище, из которого выпущен 6 декабря 1856 года.

16 июля 1859 года произведён в прапорщики и зачислен в Михайловскую артиллерийскую академию; 14 сентября 1860 года произведён в подпоручики. Из академии выпущен 5 августа 1861 года во 2-ю батарею гвардейской конно-артиллерийской бригады с переименованием в прапорщики гвардии и проходил службу на Сестрорецком оружейном заводе, 30 августа вновь получил чин подпоручика. В 1863—1864 годах он принимал участие в подавлении восстания в Польше.

Произведённый 5 апреля 1866 года в поручики, поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, из которой выпущен по 2-му разряду 31 марта 1868 года с чином штабс-капитана. Продолжая службу в гвардейской конной артиллерии, 30 августа 1872 года получил чин капитана; 30 августа 1875 года был произведён в полковники и назначен командиром 2-й батареи гвардейской конно-артиллерийской бригады.

В 1877—1878 годах принимал участие в военных действиях против турок на Балканах, состоял в отряде генерал-майора Клодта и 5 мая 1878 года был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени

Во время этой кампании Таль был также награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и получил золотую шашку с надписью «За храбрость» (за бой под Филиппополем 3, 4 и 5 января 1878 года); 28 декабря 1878 года он был назначен флигель-адъютантом.

21 сентября 1884 года Таль был назначен командиром 15-го драгунского Александрийского полка, а 9 декабря 1887 года получил в командование лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк, 30 августа 1888 года произведён в генерал-майоры. С 21 мая 1892 года он командовал 2-й бригадой 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, а с 15 декабря 1894 года — 3-й бригадой 2-й гвардейской кавалерийской дивизии.

С 14 мая 1897 года — начальник 13-й кавалерийской дивизии; 6 декабря того же года был произведён в генерал-лейтенанты. С 22 мая 1903 года по 1 июня 1905 года он командовал 11-м армейским корпусом, после чего вошёл в число членов Александровского комитета о раненых; 6 декабря 1906 года произведён в генералы от кавалерии.

Скончался  16 октября 1911 года в Царском Селе, похоронен в Санкт-Петербурге на Волковом лютеранском кладбище.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1863 год, за отличие в польской кампании)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1864 год, за отличие в польской кампании)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1870 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1873 году)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1876 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1877 год, за отличие против турок)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (5 мая 1878 года, за отличие против турок)
 Золотое оружие «За храбрость» (18 января 1879 года, за отличие против турок)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1882 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1892 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1896 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1901 год)
 Орден Белого орла (6 декабря 1904 года)
 Орден Святого Александра Невского (6 декабря 1909 года)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. М., 2009
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1890 года. СПб., 1890
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 июня 1911 года. СПб., 1911
 Старчевский А. А. Памятник Восточной войны 1877—1878 гг. СПб., 1878
 Столетие военного министерства. Шенк В. К. История государевой свиты Царствование императора Александра II. СПб., 1914
 Федорченко В. И. Свита Российских императоров. Книга 2. М—Я. Красноярск—М., 2005
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. М., 2004

Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Выпускники Николаевской военной академии
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Члены Александровского комитета о раненых
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище
Артиллеристы Российской империи